3296 Bosque Alegre, asteroide
Bosque Alegre, riserva naturale in Costa Rica
Osservatorio astronomico di Córdoba, anche detto di Bosque Alegre